Édouard Herriot (1872-1957), homme politique français ;
 James Herriot (1916-1995), nom de plume d'Alfred Wight (1916-1995), vétérinaire et écrivain anglais ;
 Jim Herriot (1939- ), footballeur écossais ;
 Marcel Herriot (1934-2017), qui fut évêque de Soissons.

Articles connexes 
 Homophonie : Hériot

Patronyme français